Academy Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Academy Park (Alabama), Bibb County
 Academy Park (Mississippi), Oktibbeha County
 Academy Park (Utah), Salt Lake County
 Academy Park (Virginia), Stadtteil von Portsmouth